Anita Zagaria (1954-), actrice italienne,
  (1975-), journaliste et romancière italienne,
 Michele Zagaria (1958-), chef mafieux italien.